Змагання в жіночому парному розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1994 проходили з 17 по 30 січня 1994 року на відкритих твердих кортах Melbourne Park у Мельбурні (Австралія). Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши Патті Фендік і Мередіт Макґрат з рахунком 6–3, 4–6, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1994 в австралійському спорті